Мовсесян, Мовсісян

 Мовсесян Андрій Миколайович (* 1975) — вірменський та російський футболіст, нападник.
 Мовсесян Володимир Мігранович — радянський та вірменський партійний, господарський і державний діяч.
 Мовсесян Георгій Вікторович (1945—2011) — радянський композитор вірменського походження.
 Мовсесян Корюн Саакович (1956) — заслужений тренер СРСР з греко-римської боротьби.
 Мовсесян Сергій Мушегович — вірменський шахіст, який у своїй кар'єрі представляв також Грузію, Чехію i Словаччину, гросмейстер.
 Мовсісян Юра Сергійович — вірменський футболіст, нападник московського «Спартака» та збірної Вірменії.